Cristina Caboni – scrittrice italiana
 Giuseppe Caboni – allenatore di pallacanestro italiano
 Stanislao Caboni – politico italiano